Le Grand Prix moto d'Argentine 2014 est la  du championnat du monde de vitesse moto 2014.

La compétition s'est déroulée du 25 au  sur l'Autódromo Termas de Río Hondo devant 52 749 spectateurs.

C'est la onzième édition du Grand Prix moto d'Argentine et la première édition sur l'Autódromo Termas de Río Hondo.

Classement des MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3 

2014
Sport en Argentine en 2014
Sport en avril 2014
Argen